Algeriz (Valpaços) — freguesia do concelho de Valpaços
 Santa Lucrécia de Algeriz — freguesia do concelho de Braga

Desambiguações de topônimos